Pásztor István (1916–1974) Balázs Béla-díjas filmoperatőr
 Pásztor István (1926–2015) kerékpárversenyző, edző, sportvezető
 Pásztor István (1955) labdarúgó (Dunaújváros)
 Pásztor István (1956) vajdasági magyar politikus
 Pásztor István katona, 2012-től az Információs Hivatal főigazgatója
 Pásztor István (1971) kézilabdázó